Hans Tausens Kirke er en kirke i Hans Tausens Sogn i Odense Kommune.

Eksterne kilder og henvisninger 
 Hans Tausens Kirke hos KortTilKirken.dk
 Hans Tausens Kirke hos danmarkskirker.natmus.dk (Danmarks Kirker, Nationalmuseet)

Kirker i Odense
Kirker i Fyens Stift
Kirker i Odense Amt